Housusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Housusaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Housusaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Housusaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar